Pepete (« Tout Petit Joseph ») est l'apodo (« pseudonyme ») de trois matadors espagnols, tous trois morts dans l’arène.

Pseudonyme 

 José Dámaso Rodríguez y Rodríguez (1824 – 1862),
 José Rodríguez Davié (1867 - 1899).
 José Gallego Mateo (1883 - 1910), dit « Pepete III ».

Notes et références